Název Ostré může označovat:
 Ostré – ves u Úštěku v okrese Litoměřice, s poutním místem Kalvárie  
 Ostré (Nízké Tatry) – vrch v Nízkých Tatrách o výšce 1087 m n. m.
 Ostré (Velká Fatra) – vrch na Velké Fatře
 Ostré (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice v okrese Karlovy Vary